Příjmení Holčík, v ženské variantě Holčíková, nosí více významných osobností:

 Jan Holčík (* 1944) – český odborník na sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, vysokoškolský profesor
 Ján Holčík (* 1937) – slovenský politik, ministr průmyslu 1990–1992, předseda Demokratické strany 1990–1992
 Jiří Holčík (* 1950) – český biomedicínský inženýr, profesor v oboru Elektronika a lékařská technika
 Juraj Holčík (1934–2010) – slovenský biolog, odborník na ichtyologii, též politik
 Juraj Holčík (kněz) (1903–1984) – slovenský evangelický kněz a náboženský spisovatel (pseudonym Jur Kristov)
 Leopold Holčík (1915–2001) – český dermatolog, autor knihy vzpomínek na Vietnam Tři řeky
 Ľubomír Holčík (* 1955 ) – slovenský televizní publicista, režisér a moderátor
 Štefan Holčík, též Štefan Pavel Holčík (* 1944) – slovenský historik umění, kulturní publicista
 Zuzana Holčíková (* 1981) – česká spisovatelka

Související články 
 Holčíkovy chalupy – zaniklá osada u města Úterý (okres Plzeň-sever)
 Holčíkovce – obec na Slovensku